«Crossfire» () — песня американского автора-исполнителя и фронтмена рок-группы The Killers Брэндона Флауэрса и первый сингл из его дебютного альбома Flamingo. Сингл был спродюсирован Бренданом О’Брайеном и выпущен летом 2010 года.

Сингл вошёл в лучшую десятку хит-парадов Бельгии, Великобритании и Ирландии, а также занял шестое место в американском чарте Alternative Songs журнала «Биллборд». В списке лучших песен он занял 135-е место на сайте газеты New York Post и 31-е — на Gigwise.com.

Релиз и продвижение 
«Crossfire» впервые появилась в интернете 11 июня 2010 года. 14 июня состоялась её премьера на британской радиостанции BBC Radio 1 в программе Зейна Лоу, в которой Флауэрс также дал интервью. 3 августа сингл был выпущен на 10-дюймовом виниловом диске с изображением (picture disc); сторона «Б» содержала акустическую версию песни «On the Floor». С этой песней, единственной в плей-листе «Би-би-си», Брэндон стал наиболее часто ротируемым исполнителем на неделе, завершившейся 23 августа. «Crossfire» была включена в основной плей-лист BBC Radio 1 и BBC Radio 2. 6 сентября композиция возглавила хит-парад журнала New Musical Express и оставалась на вершине до 27 сентября.

8 июля 2010 года на YouTube-канале Флауэрса был представлен видеоклип на песню, срежиссированный Нэшем Эджертоном с участием Шарлиз Терон, которая сыграла роль сильной девушки, освобождающей своего возлюбленного из плена. Видео получило номинацию на премию NME.

Отзывы 
Критики прохладно встретили сольную работу Флауэрса. В журнале «Роллинг Стоун» песне поставили 2,5 звезды с такими словами: «Она звучит как бисайд Killers — стандартный танцевальный рок в духе „Boss встречает Bono“, напичканный таким метеорологически-метафорическим неистовством Флауэрса, что возникает желание обратиться в FEMA».

Журнал Fuzz назвал композицию «боевой»: «Боевую в плане её торжественного настроя, будто ты отправляешься свершать великие дела, и уверен в том, что всё получится». На сайте Звуки.Ру обратили внимание на «траурные интонации» в голосе Флауэрса, связав это с недавними трагическими событиями в жизни певца.

Список композиций 
iTunes download
 «Crossfire» — 4:17

Promo CD
 «Crossfire» (radio version) — 3:59
 «Crossfire» (album version) — 4:17
 «Crossfire» (instrumental) — 4:17

10" picture disc
 «Crossfire» — 4:17
 «On the Floor 2.0» — 3:10

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Песни 2010 года